

Toponyme 
 Jordaan est un quartier d'Amsterdam aux Pays-Bas

Patronyme 
 Norman Jordaan est un joueur de rugby sud-africain
 William Worthington Jordaan est un journaliste sud-africain
 Theuns Jordaan est un chanteur sud-africain

Homonymie de patronyme